Ruoholahti (Helsinki), een wijk in Helsinki
 Ruoholahti (metrostation), metrostation in bovengenoemde wijk